Municipio de Plainview puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Plainview (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Plainview (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Plainview (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Plainview (condado de Wabasha, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.